

Cinema
Salvami! (Save Me) – film del 1994 diretto da Alan Roberts
Save Me - Salvami (Save Me) – film del 2007 diretto da Robert Cary

Musica

Album
Save Me – album del 1975 dei Silver Convention
Save Me – album del 1977 di Clodagh Rodgers
Save Me – album del 2004 della Pat McGee Band
Save Me – album del 2019 di Future

Singoli
Save Me – singolo del 1968 di Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinity
Save Me – singolo del 1980 dei Queen 
Save Me – singolo del 1990 dei Fleetwood Mac
Save Me – singolo del 1993 dei The Tea Party 
Save Me – singolo del 1996 dei Fair Warning
Save Me – singolo del 1999 di Aimee Mann dalla colonna sonora Magnolia: Music from the Motion Picture
Save Me – singolo del 2000 degli Embrace
Save Me – singolo del 2001 dei Remy Zero
Save Me – singolo del 2005 degli Shinedown
Save Me (Wake Up Call) – singolo del 2005 degli Unwritten Law
Save Me – singolo del 2007 di Darren Styles
Save Me – singolo del 2012 di Gotye
Save Me (This Is an SOS) – singolo del 2014 di Elena Paparizou
Save Me – singolo del 2016 di Joan Thiele
Save Me – singolo del 2019 degli Skillet

Televisione
Save Me – serie televisiva statunitense del 2013
Save Me – serie televisiva britannica del 2018

Pagine correlate
Salvami